Эйткин:

 Эйткин (город, Миннесота) 
 Эйткин (округ, Миннесота) 
 Эйткин (тауншип, Миннесота)